Kabinett kan syfta på:

 Arkadkabinett – speldator inbyggd tillsammans med bildskärm och kontrollpanel i ett skåp som spelautomat
 Kabinett (arkitektur) – ett litet rum
 Kabinett (vin) – en kvalitetsklass för tyska Prädikatswein
 Kabinettsmåleri – oljemåleri av mindre format avsett för mindre privata rum.
 Kabinettsregering – en beteckning på en regering bestående av en inre krets
 Kabinettsfråga – ett ultimatum ställt av regeringen eller enskilda statsråd till parlamentet
 Kabinettschef  – chef för en politisk beslutsfattare 
 Kabinettsformat – ett för fotografiska porträtt omkring 1866-1930
 Kabinettssekreterare – Sverige utrikesdepartementets högste ämbetsman näst efter utrikesministern
 Kabinettskåp – en typ av skåp
 Regeringskabinett – samtliga ministrar i en regering, se ministär